Antoine Albeau (1972-) un véliplanchiste français.

Voir aussi 
 Stade Émile-Albeau, l'ancien stade principal de football de la ville de Sedan, démoli à partir de 2000